Серге́й Мамо́нов:
 Мамонов, Сергей Алексеевич (род. 1949) — советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Мамонов, Сергей Николаевич (род. 1971) — украинский футболист, нападающий.